

Населені пункти та їхні частини
 Тшциниця — гміна в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Тшциниця — село в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Тшциниця — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Тшциниця — село в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Тшциниця — частина села Жонсня в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки